Drozdówko kan verwijzen naar
 Drozdówko (powiat Olecki), woiwodschap Ermland-Mazurië
 Drozdówko (powiat Gryficki), woiwodschap Westpommeren
 Drozdówko (powiat Kołobrzeski), woiwodschap Westpommeren